Тамара Анатольевна Шелофастова (род. 11 июня 1959, Ленинград, СССР) — советская пловчиха. Многократная чемпионка и рекордсменка СССР.

Биография 
Выступала под флагом общества СКА (Ленинград) (1973—1977). 
Специализировалась в плавании вольным стилем и  баттерфляем. Входила в состав сборной СССР  в 1973—1977 годах.

Восьмикратная чемпионка СССР, по три раза была серебряным и бронзовым призёром. Четырнадцатикратная рекордсменка СССР в плавании вольным стилем и баттерфляем, а также в эстафетах. 

Участница первого чемпионата мира по плаванию 1973 года и второго в 1975 году.

Участница Летних Олимпийских игр 1976 года в трёх дисциплинах: 100 м, 200 м баттерфляем (финишировала 8-й и 7-й соответственно) и комбинированной эстафете 4 × 100 м (4-е место).
 
Активно и успешно выступала в ветеранских соревнованиях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шелофастова Тамара на портале «Плавание в СССР»

Спортсмены СССР
Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены СССР по плаванию
Мастера спорта СССР международного класса
Пловцы на Олимпийских играх
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Спортсмены Санкт-Петербурга